Margacinta (Leuwigoong), een plaats in Indonesië
Margacinta (Cijulang), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing